Ана Конюх була чинною чемпіонкою, але знялася до початку турніру.

Кароліна Плішкова виграла титул, у фіналі перемігши Алісон Ріск з рахунком 7–6(10–8), 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло кваліфікації.

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Aegon Open Nottingham, жінки , одиночний розряд
2016